Romerillo puede referirse a los siguientes árboles de la familia de las podocarpáceas:

 El romerillo (Podocarpus glomeratus), de Perú.
 El romerillo azuceno o romerillo macho (Podocarpus oleifolius); de Ecuador y Perú.
 El romerillo macho (Podocarpus rospigliosi).
 El romerillo hembra (Prumnopitys harmsiana), de Perú.
 El romerillo azuceno (Prumnopitys montana), de Ecuador y Perú.
 El romerillo azuceno (Prumnopitys sprucei), de Ecuador y Perú.

Además, puede hacer referencia a las siguientes especies vegetales no arbóreas:

 El romerillo (Asclepias linaria), de México.
 El romerillo (Atriplex linifolia).
 El romerillo (Baccharis linearis), de Chile.
 El romerillo o romerillo blanco (Bidens alba); de Cuba.
 El romerillo (Bidens pilosa), de Cuba.
 El romerillo (Heterothalamus alienus), de Argentina, Brasil y Uruguay.
 El romerillo (Lomatia ferruginea), de Chile y Argentina.
 El romerillo (Senecio filaginoides), de Sudamérica.
 El romerillo (Viguiera helianthoides), de Cuba.